Кравцово (до 1948 — Конвиимаа) — остановочный пункт на линии Выборг — Бусловская, в поселке Кравцово, в Селезнёвском сельском поселении Выборгского района Ленинградской области.

История 
Станция была открыта в 1885 году под названием Конвиимаа (Hovinmaa), в 1948 году, после присоединения этой территории к СССР, была названа "Кравцово" в честь Ф.Н Кравцова, героически погибшего в боях за Выборг. В 1903 году от станции Ховинмаа проложили подъездной путь к бумажной фабрике, располагавшейся на берегу реки Юкспяан-йоки (сейчас – р. Селезнёвка). Заводская ветка начиналась в западной горловине станции, в пределах современного 142 км. С постройкой подъездного пути несколько изменилась и схема самой станции – в западной её части уложили дополнительный короткий путь для накопления вагонов, предназначавшихся к подаче на ветку бумажной фабрики, или выведенных с неё.  В советское время пути были разобраны, станция превратилась в остановочный пункт.

Движение 
Сейчас на станции останавливается две пары шестивагонных пригородных поездов Выборг - Бусловская в сутки, через станцию также проходят грузовые поезда.

Примечания

Ссылки 
 https://oktzd.ru/station_schedule/33/
 https://railwayz.info/photolines/station/3370
 https://terijoki.spb.ru/railway/rw_dir_vyborg.php?

Железнодорожные станции и платформы Выборгского района (Ленинградская область)
Станции Октябрьской железной дороги